

Кояндинський сільський округ — сільський округ, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Кояндинський сільський округ — сільський округ, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Кояндинський сільський округ — сільський округ, Цілиноградський район, Акмолинська область